«Картахена» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции и автономном сообществе Мурсия. Клуб основан в 1995 году, гостей принимает на арене «Картагонова». Выиграв в Сегунде B Группе IV в сезоне 2008/09 команда впервые в своей истории добилась права выступать в Сегунде. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 5-е место в Сегунде в сезоне 2009/10.

Последние сезоны

Достижения 
 Сегунда B
Победитель (3): 2005/06, 2008/09, 2017/18
 Терсера
 Победитель (2): 1996/97, 1997/98

Текущий состав

Известные игроки 
  Мануэль Альмуния
  Мики Роке
  Виктор
  Ибан Эспадас
  Унай Эспосито
  Норберто Уэсо

Ссылки 
 Официальный сайт

Появились в 1995 году в Испании
Футбольные клубы Испании
Организации Картахены